Denumirea de Vărba se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Vărba, un sat în comuna Madan, regiunea Smolean;
 Vărba, un sat în comuna Belogradcik, regiunea Vidin.